Ideal (Geòrgia), als Estats Units d'Amèrica
 Ideal (matemàtiques), subconjunt I d'elements de A que és tancat respecte a operacions lineals
 L'Ideal, periòdic republicà de Lleida, fundat com a setmanari el 1898 per Manel Perenya, esdevingué diari el 1909 
 El Ideal Gallego, diari catòlic, regionalista i independent que s'edita a la Corunya (Galícia) des de l'any 1917
 Gas ideal, model de l'estat gasós emprat en termodinàmica
 Dissolució ideal, dissolució líquida que obeeix a una forma idealitzada de la llei de Raoult en l'interval complet de composicions a totes pressions
 Cine Ideal, diversos indrets
 Teatro Ideal, espai teatral a Calahorra (la Rioja)
 Ideal, la marca comercial dels automòbils de Talleres Hereter